Костанци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1875—1965) — итальянский авиаинженер и пионер космических исследований.
 Костанци, Плачидо (1688—1759) — итальянский художник эпохи позднего барокко и рококо.
  (1700—1747) — итальянский гравёр.